Населені пункти в Чехії:

 Коути (Гавличкув-Брод)
 Коути (Тршебич)
 Коути (Нимбурк)